Стефано Росселли дель Тюрко (; , Флоренция — , там же) — маркиз, итальянский шахматист; один из сильнейших в стране в 1900—1930-х годах. Шахматный журналист, один из издателей журнала «Италия скаккистика» (1911—1943).

Чемпион Италии 1923 и 1931 гг. Победитель неофициальных чемпионатов Италии 1919, 1920, 1922 гг.

Спортивные результаты

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Шахматисты Италии
Шахматные журналисты